Калуево — топоним:
 Калуево — деревня в Учалинском районе Башкортостана
 Калуево — деревня в Волоколамском районе Московской области